Ristjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Ristjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Stora Ristjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (3,63 ha)
Lilla Ristjärnen, sjö i Norbergs kommun, 
Stora Ristjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun och Smedjebackens kommun,  (44,3 ha)
Mellan Ristjärnet, sjö i Arvika kommun,  (4,75 ha)
Ristjärnen (Trankils socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Ristjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (12,1 ha)
Stora Ristjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun och Årjängs kommun,  (40,1 ha)
Södra Ristjärnet, sjö i Arvika kommun,  (9,4 ha)
Ristjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Ristjärnarna (Lima socken, Dalarna, 677259-133195), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Ristjärnarna (Lima socken, Dalarna, 677264-133233), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Ristjärnen (Gustafs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Ristjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Stora Ristjärnen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (6,55 ha)
Ristjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Ristjärnarna, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Ristjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Ristjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (4,93 ha)
Ristjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (5,95 ha)
Ristjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Ristjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Ristjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (23,3 ha)
Ristjärnarna, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (1,8 ha)
Ristjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (2,6 ha)
Ristjärnarna (Vibyggerå socken, Ångermanland, 700419-161818), sjö i Kramfors kommun, 
Ristjärnarna (Vibyggerå socken, Ångermanland, 700422-161849), sjö i Kramfors kommun, 
Ristjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Ristjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (24,3 ha)
Ristjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713760-165768), sjö i Vindelns kommun,  (15,7 ha)
Ristjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713931-169124), sjö i Vindelns kommun,  (5,43 ha)
Ristjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714447-167983), sjö i Vindelns kommun,  (1,84 ha)
Ristjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Ristjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (11,3 ha)
Ristjärnarna, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (8,37 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn